Михаи́л Алексе́евич Соковни́н ( — , ) — русский и советский военачальник, генерал-лейтенант (с 1915). Из рода Соковниных. Участник военных действий в Китае 1900—1901 гг., русско-японской 1904—1905 гг. и Первой мировой войн.

Биография 
 Окончил 1-й кадетский корпус.
 1 сентября 1882 — Поступил на военную службу.
 1885 — Окончил Михайловское артиллерийское училище, выпущен подпоручиком в конный взвод 5-й резервной артиллерийской бригады.
 12 августа 1887 — Поручик.
 1892 — Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (по 1-му разряду).
 6 мая 1892 — Штабс-капитан. Отбывал лагерный сбор при Петербургском ВО.
 Назначен состоять при штабе Приамурского Военного Округа.
 17 февраля 1893 — Обер-офицер для поручений при штабе Приамурского Военного Округа.
 1893—1894 — заведующий Николаевской библиотекой.
 17 апреля 1894 — Капитан.
 14 августа 1897 — Исполняющий должность старшего адъютанта штаба Приамурского Военного Округа.
 4 января 1897 — Цензовое командование ротой в 3-м Восточно-Сибирском линейном батальоне.
 10 ноября 1897 — Штаб-офицер для поручений при штабе Приамурского Военного Округа.
 5 апреля 1898 — Подполковник.
 1900—1901 — Участвовал в Китайском походе.
 1 мая 1900 — Командир батальона 6-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
 3 мая 1901 — В распоряжении командующего войсками Приамурского Военного Округа.
 14 апреля 1902 — Полковник.
 1904—1905 — Участник русско-японской войны 1904—1905.
 9 марта 1904 — В распоряжении Наместника на Дальнем Востоке.
 6 сентября 1905 — В распоряжении главнокомандующего на Дальнем Востоке.
 23 февраля 1907 — Консул в Гирине.
 13 апреля 1908 — Генерал-майор (за отличие).
 6 октября 1910 — В распоряжении начальника Генштаба.
 17 октября 1910 — Командир 1-й бригады 3-й Сибирской стрелковой дивизии.
 2 мая 1913 — Командир 1-й бригады 27-й пехотной дивизии.

Первая мировая война 
 8 февраля 1914 — Генерал для поручений при командующем войсками Виленского Военного Округа.
 6 сентября 1914 — Начальник штаба XXVI армейского корпуса.
 8 января 1915 — Начальник 25-й пехотной дивизии.
 23 сентября 1915 — Начальник штаба 2-я армия (Российская империя)2-й армии.
 30 сентября 1915 — Генерал-лейтенант.
 31 октября 1916 — Командующий XXXVIII армейским корпусом.
 22 апреля 1917 — Командующий 1-й армией в Эстляндии.
 30 июля 1917 — Командующий 8-й армией Румынского фронта. Во время выступления генерала Л. Г. Корнилова выпустил руководство армией из рук.
 17 октября 1917 — В резерве чинов при штабе Московского Военного Округа.

В Красной Армии 
 1918 — Добровольно вступил в РККА.
 Начальник Штаба Наркома по военным делам Украины.
 Главный инспектор Военно-Морской инспекции при РВСР.
 Помощник начальника Всероглавштаба.
 1931 — Преподавал военное дело в 1-м Московском университете.

Скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Орден Святого Станислава III степени (1893)
 Орден Святой Анны III степени (1896)
 Орден Святого Станислава II степени (1899)
 Орден Святой Анны II степени (1900)
 Орден Святого Владимира IV степени (1902)
 Орден Святого Владимира III степени (26.11.1904)
 Орден Святого Станислава I степени (06.12.1912)
 Орден Святой Анны I степени (1914)
 Орден Святого Владимира II степени (1916)
 Орден Белого орла (1917)

Литература

Ссылки 
 
 Биография Соковнина М. А. на сайте «Хронос»

Персоналии по алфавиту
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Царские офицеры на службе в РККА
Похороненные на Новодевичьем кладбище